Plusieurs enceintes sportives sont baptisées du nom de War Memorial Stadium . On compte parmi ceux-ci :
 War Memorial Stadium situé à Little Rock, dans l'État de l'Arkansas, stade de football américain construit en 1948 ;
 War Memorial Stadium situé à Wailuku, dans l'État d'Hawaï, stade de football américain construit en 1969 ;
 War Memorial Stadium situé à Buffalo, dans l'État de New York, stade de football américain construit en 1937 et démoli en 1988 ;
 War Memorial Stadium situé à Greensboro, dans l'État de Caroline du Nord, stade de baseball construit en 1926 ;
 War Memorial Stadium situé à Hampton, dans l'État de Virginie, stade de baseball construit en 1948 ;
 War Memorial Stadium situé à Laramie, dans l'État du Wyoming, stade de football américain construit en 1950.